Перша ліга Словенії 2007—2008 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Домжале.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Інтерблок взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Словенії 2007—2008.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4/8 червня 2008

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2007–2008
Словенія
Словенія
2007 у словенському спорті
2008 у словенському спорті